Краснологское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Краснологское сельское поселение — входит в Аннинский район
 Краснологское сельское поселение — входит в Каширский район